Bohnet ist der Familienname folgender Personen:
 Folker Bohnet (1937–2020), deutscher Schauspieler
 Hans Dieter Bohnet (1926–2006), deutscher Bildhauer
 Ilja Bohnet (* 1967), deutscher Physiker und Schriftsteller
 Iris Bohnet (* 1966), Schweizer Akademikerin, Verhaltensökonomin und Hochschullehrerin
 Matthias Bohnet (1933–2022), deutscher Verfahrenstechniker
 Michael Bohnet (* 1937), deutscher Hochschullehrer für Volkswirtschaftslehre und Ministerialdirektor.

Bohnet bezeichnet außerdem:
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Lansing Automobile Works